Финал Кубка Италии по футболу 2015 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2014/2015 года, в котором встречались «Лацио» и «Ювентус». Матч состоится 20 мая 2015 года на Олимпийском стадионе в Риме.

Путь к финалу

«Лацио»

«Ювентус»

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 

2015
Матчи ФК «Лацио»
Матчи ФК «Ювентус»
Футбол в Италии в 2015 году
Май 2015 года
События 20 мая
Футбольные соревнования в Риме